Raffinerie (von französisch raffiner „verfeinern“) steht für:

 Raffinerie, Anlage zur Raffination von Stoffen, siehe Raffination
 Erdölraffinerie, Industriebetrieb zur Aufbereitung des Rohstoffs Erdöl
 Bioraffinerie, Verarbeitung von Biomasse zu verschiedenen Produkten
 Steinkohlenteerraffinerie, zur Auftrennung des Steinkohlenteers in nutzbare Bestandteile

Siehe auch:

 Affinerie (Scheideanstalt)